

Girone G

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro 2014-2015.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2014-2015.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Differenza reti generale
Reti realizzate in generale
Sorteggio

Note
Il Sora ha scontato e punti di penalizzazione.
Il Cynthia ha scontato 1 punto di penalizzazione.

L'Arzachena è stata poi ripescata im Serie D 2014-2015 a completamento di organci.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinale

Finale

Play-out

Girone H

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro 2014-2015.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2014-2015.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Differenza reti generale
Reti realizzate in generale
Sorteggio

Note
Il Gladiator ha scontato 2 punti di penalizzazione.
Il Brindisi e la Puteolana 1902 Internapoli hanno scontato 1 punti di penalizzazione.

Il Nardò è stato escluso dal campionato dopo 4 rinunce. Tutte le partite disputate sono state annullate.Escluso dal campionato per aver rinunciato a 4 gare ufficiali - Comunicato ufficiale Serie D n. 48 del 07/11/2013 su www.lnd.it.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone I

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro 2014-2015.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2014-2015.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Differenza reti generale
Reti realizzate in generale
Sorteggio

Note
La Pro Cavese ha scontato 4 punti di penalizzazione.
Il Licata ha scontato 3 punti di penalizzazione.
La Battipagliese, l'Hinterreggio e il Comprensorio Montalto hanno scontato 1 punto di penalizzazione.

Il Ragusa è stato escluso dopo la 4ª rinuncia. Essendo stato escluso nel girone di ritorno le partite disputate restano valide. Le partite da disputare sono socnsiderate perse a tavolino.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinale

Finale

Play-out 
In questo girone si è disputato un solo play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima è stato superiore a 8 punti.

Note

Voci correlate 
Serie D 2013-2014
Serie D 2013-2014 (gironi A-B-C)
Serie D 2013-2014 (gironi D-E-F)
Coppa Italia Serie D 2013-2014

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
2013